Hrvatska:
 Cerina (Čazma), naselje u sastavu Grada Čazme

Slovenija:
 Cerina (Brežice, Slovenija), naselje u Općini Brežice